ПБЗ Загреб Индоорс 2012 е турнир по тенис, който се играе на твърда настилка в зала. Това e 8-ото издание на ПБЗ Загреб Индоорс и е част от турнирите от международните серии 250 на ATP на ATP Световен Тур 2012. Провежда се в Загреб, Хърватия.

Сингъл

Поставени тенисисти

Финали

Горна половина

Долна половина

Двойки

Поставени двойки

Схема

Източници 
 Квалификация сингли
 Схема на турнира при синглите
 Схема на турнира при двойките

ATP Световен Тур 2012
Загреб Индоорс